San Francisco Javier kan syfta på följande platser:

Ekvatorialguinea 

 Ncue, ort,

Mexiko 

 San Francisco Javier, Mexiko, ort, Oaxaca, Santa Cruz Xoxocotlán,

Spanien 

 Sant Francesc de Formentera, kommunhuvudort, Balearerna, Illes Balears, 

Robotskapade Ekvatorialguineaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar